

Patronymes 
Iakovenko (masculin ; ) est un patronyme ukrainien porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Iakovenko (1954-), homme politique russe.
 Dmitri Iakovenko (1983-), joueur d'échecs russe.
 Oleksandr Iakovenko (1987-), footballeur ukrainien.
 Pavel Iakovenko (1964-), footballeur soviétique.